Giardini Shalimar a Delhi
Giardini Shalimar a Lahore
Giardini Shalimar a Srinagar